Jméno František Veselý nesou následující osobnosti:

 František Veselý (1920) (1920–2004) – český fotbalista, otec Františka Veselého
 František Veselý (1943–2009) – český fotbalista, syn Františka Veselého staršího, otec Františka Veselého mladšího
 František Veselý (1969) (* 1969) – český fotbalista, syn Františka Veselého
 František Veselý (politik) (1863–1935) – československý politik, advokát
 František Veselý (politik KSČ) (1923–1996) – československý generál, politik, poslanec Federálního shromáždění za KSČ 1971–1986
 František Veselý (politik sociální demokracie) – československý meziválečný politik, člen vedení sociální demokracie a finanční poradce strany
 František Veselý (1950) (1950–2000) – slovenský lékař
 František Veselý (1862) (1862-1923) – humanista, lékař a zakladatel lázeňských komplexů
 František Krištof Veselý (1903–1977) – slovenský zpěvák
 František Viktor Veselý (1853–1907) – český statkář a politik, poslanec Říšské rady

Reference